Gunung Cut (Sampoiniet), een plaats in Indonesië
Gunung Cut (Sama Dua), een plaats in Indonesië
Gunung Cut (Darul Makmur), een plaats in Indonesië
Gunung Cut (Tangan-Tangan), een plaats in Indonesië